María Berta de Rohan (en francés: Marie-Berthe Françoise Félicie Jeanne de Rohan), princesa de Rohan (Teplice, Imperio austrohúngaro, 21 de mayo de 1868 – Viena, Austria, 19 de enero de 1945), fue la novena hija (y la menor) del príncipe Arturo de Rohan y su esposa, la condesa Gabriela de Waldstein-Wartenberg. Berta fue princesa de Rohan y miembro de la Casa de Rohan por nacimiento. Estuvo casada con Carlos de Borbón y Austria-Este, pretendiente carlista al trono español.

Matrimonio 
María Berta se convirtió en la segunda esposa de Carlos de Borbón y Austria-Este, después de que este hubiese enviudado de su primera esposa, la princesa Margarita de Borbón-Parma. 

La boda tuvo lugar el 21 de abril de 1894 en la capilla del príncipe Primado de Bohemia, que fue quien bendijo la unión. Ambos no tuvieron hijos.

Títulos y Tratamientos 
 21 de mayo de 1868 – 28 de abril de 1894: Su Alteza la Princesa Berta de Rohan.
 28 de abril de 1894 – 18 de julio de 1909: Su Alteza Real la Duquesa consorte de Madrid, Princesa de Rohan.
 18 de julio de 1909 – 19 de enero de 1945: Su Alteza Real la Duquesa viuda de Madrid, Princesa de Rohan.

Ancestros

Referencias 

Austrohúngaros
Casa de Borbón en España
Consortes de reclamantes del trono de España
Casa de Rohan
Nacidos en Teplice
Fallecidos en Viena